Pinniped, um grupo diversificado de mamíferos marinhos semi-aquáticos, muitos dos quais são comumente chamados selos.
 Seal (emblema), um emblema usado como meio de autenticação; Tanto uma impressão em papel, cera, argila ou outro meio, e o dispositivo usado
 Seal (mecânico), um dispositivo que ajuda a evitar vazamentos, conter pressão ou excluir contaminação onde dois sistemas se juntam
 Seal (sobrenome), um sobrenome indiano de bengalis e Rajputs hindus.

Computadores
 Digital Signature And Electronic Authentication Law (SEAL), uma lei que buscava atualizar os regulamentos bancários nos E.U.A

Entretenimento
 Seal, Cantor e compositor inglês, ou qualquer um dos seus três álbuns auto-titulados:
 Seal (álbum de 1991)
 Seal (álbum de 1994), às vezes referido como Seal II
 Seal (álbum de 2003), às vezes referido como Seal IV (seguindo seu terceiro álbum Ser Humano)
 Seal Online, um jogo de RPG em massa multiplayer online
Navy SEALs (filme) — filme produzido nos Estados Unidos em 1990, protagonizado por Charlie Sheen, Michael Biehn e Bill Paxton.

Jurídico
 Seal (Leste Asiático), um carimbo usado no Leste Asiático como uma forma de assinatura

Militares
 Fairey Seal, a 1930s British carrier-borne torpedo bomber aircraft
 HMS Seal, two Royal Navy ships and one submarine
 USS Seal, two American submarines

Forças especiais
United States Navy SEALs, a principal força de operações especiais da marinha dos Estados Unidos da América
Royal Thai Navy SEALs, Força de operações especiais da Marinha tailandesa modelada na unidade dos E.U.A
'Naval Special Operations Group também conhecido como os Navy SEALs da filipina
ROKN UDT/SEALs, um componente do Flotilla de Guerra Especial da Marinha da República da Coreia

Locais
 Seal, Kent, uma vila e paróquia civil na Inglaterra
 Seal, Ohio, uma comunidade não incorporada
 Seal Beach, Califórnia, uma cidade localizada em Orange County, EUA
 Seal Harbour, Nova Scotia, uma comunidade em Guysborough County, Canadá
 Seal Cay, uma ilha nas Bahamas

Ilha Seal — uma das ilhas do arquipélago de Anguilla

Veja também
 SEAL (desambiguação)
 Seale (desambiguação)
 Sealing (desambiguação)
 Seals (desambiguação)

Desambiguação